Эльчин Мехди оглы Исмаилов (; 29 июля 1982, Баку) — азербайджанский дзюдоист суперлёгкой и полулёгкой весовых категорий, выступал за сборную Азербайджана на всём протяжении 2000-х годов. Участник двух летних Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы, победитель многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Эльчин Исмаилов родился 29 июля 1982 года в городе Баку Азербайджанской ССР. Впервые заявил о себе в сезоне 1998 года, став серебряным призёром юниорского чемпионата Европы в Бухаресте. Год спустя в суперлёгком весе одержал победу на молодёжном европейском первенстве в Риме.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 2000 году, когда попал в основной состав азербайджанской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы в польском Вроцлаве, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в суперлёгкой весовой категории. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее — взял верх над первыми тремя соперниками, однако на стадии четвертьфиналов потерпел поражение от представителя Узбекистана Алишера Мухтарова. В утешительных встречах за третье место проиграл казаху Базарбеку Донбаю и остался таким образом на этих Играх без медали.

В 2001 году Исмаилов защитил звание чемпиона Европы в суперлёгком весе, одолев всех оппонентов на соревнованиях в Париже. При всём при том, на чемпионате мира в Мюнхене попасть в число призёров не смог, занял пятое место, уступив в 1/8 финала грузину Нестору Хергиани и затем в утешительной встрече за третье место японцу Кадзухико Токуно. В следующем сезоне на европейском первенстве в словенском Мариборе был вторым, ещё через год занял седьмое место на мировом первенстве в японской Осаке — проиграл здесь корейцу Чхве Мин Хо и местному борцу Тадахиро Номуре.

На чемпионате Европы 2004 года в Бухаресте, поднявшись в полулёгкую весовую категорию, Эльчин Исмаилов вновь стал серебряным призёром, в финале был побеждён представителем Турции Бекташем Демирелем. Будучи одним из лидеров дзюдоистской команды Азербайджана, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры в Афинах — выступил здесь крайне неудачно, в первом же поединке потерпел поражение от венгра Миклоша Унгвари и лишился всяких шансов попасть на призовые позиции.

После афинской Олимпиады Исмаилов остался в основном составе азербайджанской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2005 году в полулёгком весе он одержал победу на европейском первенстве в Роттердаме (в финале взял реванш у венгра Унгвари), став таким образом единственным азербайджанским дзюдоистом, кому удалось выиграть чемпионат Европы трижды. Впоследствии продолжал участвовать в различных турнирах вплоть до 2008 года, из наиболее значимых достижений в этот период — серебряная медаль в финале Европейского клубного кубка по дзюдо в Будапеште и седьмое место на домашнем этапе Кубка мира в Баку.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Азербайджана
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по дзюдо